Базга Олександр Петрович — старший прапорщик служби цивільного захисту, кавалер ордена «За мужність».
 Базга Юрій Олександрович (1984—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни

 Базга — село у повіті Бакеу в Румунії. Входить до складу комуни Хорджешть.

Примітки